Пам'ятник Володимиру Вернадському — монументальні твори присвячені Володимиру Вернадському.

 Пам'ятник Володимиру Вернадському — пам'ятник у Києві
 Пам'ятник Володимиру Вернадському — пам'ятник у Кременчуці